Knopp bezeichnet

 einen regionalen Ausdruck für einen Hügel, siehe Hügel #Ortsnamenkunde
 einen Ortsteil der Gemeinde Knopp-Labach
 eine Erhebung in Eilendorf; siehe Wolfsberg (Eilendorf)

Knopp ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Knopp, deutscher Ingenieur und Hochschullehrer für Satellitenkommunikation 
 Audrey Knopp (* 1990), deutsche Fußballspielerin
 Bruno Wilhelm Knopp (1912–1992) deutscher Jurist, Volkswirtschaftler, Politiker und Publizist
 Fay Honey Knopp (1918–1995), US-amerikanische Bürgerrechts- und Friedensaktivistin sowie Gefängnis-Abolitionistin
 Felix Knopp (* 1975), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Friedrich Knöpp (1904–1995), deutscher Archivar
 Gisbert Knopp (1941–2021), deutscher Kunsthistoriker
 Guido Knopp (* 1948), deutscher Journalist, Historiker und Publizist
 Hans-Georg Knopp (* 1945), deutscher Kulturpolitiker, Intendant und Generalsekretär des Goethe-Instituts
 Helen Knopp-Rupertsberger (* 1942), österreichische Malerin, Textilkünstlerin, Lokalpolitikerin und Hochschullehrerin
 Karl Knopp (1823–1905), Opernsänger (Tenor)
 Konrad Knopp (1882–1957), deutscher Mathematiker
 Lothar Knopp (* 1957), deutscher Rechtswissenschaftler
 Marvin Knopp (1933–2011), US-amerikanischer Mathematiker

 Werner Knopp (1931–2019), deutscher Jurist und Universitätsrektor

Daneben ist

 Tobias Knopp (ebenso wie seine Gattin Dorothea Knopp und seine Tochter Julchen Knopp) eine fiktive Figur bei Wilhelm Busch; siehe Die Knopp-Trilogie

Siehe auch:

 Kopp, Knoppe, Knopper